Olli Malmivaara (né le  à Kajaani en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Haukat Järvenpää, il est choisi au quatrième tour en cent-dix-septième position par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Il découvre la SM-liiga en 2001 avec le Jokerit. Le Jokerit remporte le Kanada-malja en 2002. Entre 2006 et 2008, il évolue en Amérique du Nord. Il dispute deux matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils du New Jersey. Il ajoute à son palmarès deux Kanada-malja avec le JYP Jyväskylä en 2009 et 2012.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2009 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.
 2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Jokerit Helsinki U18|| Jr. B SM-sarja || 35|| 1|| 8|| 9|| 10|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki U18|| Jr. B SM-sarja || 14|| 6|| 6|| 12|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki U18|| Jr. A SM-sarja || 27|| 3|| 3|| 6|| 12|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki Jr.|| Jr. A SM-sarja || 33|| 10|| 13|| 23|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2000-2001 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki Jr.|| Jr. A SM-liiga || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga || 53|| 0|| 6|| 6|| 16|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Jokerit Helsinki Jr.|| Jr. A SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Kiekko-Vantaa|| Mestis || 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| Jokerit Helsinki|| SM-liiga || 42|| 1|| 0|| 1|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 25|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| SaiPa Lappeenranta || SM-liiga|| 11|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 56|| 9|| 1|| 10|| 89|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 54|| 11|| 9|| 20|| 134|| 8|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2006-2007|| Devils de Lowell|| LAH|| 60|| 1|| 10|| 11|| 44|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Devils du New Jersey|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Devils de Lowell|| LAH|| 57|| 8|| 9|| 17|| 53|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 57|| 4|| 11|| 15|| 122|| 15|| 2|| 3|| 5|| 20
|-
| 2009-2010|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 52|| 3|| 3|| 6|| 123|| 11|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2010-2011|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 58|| 5|| 6|| 11|| 40|| 10|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2011-2012|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 60|| 1|| 0|| 1|| 48|| 14|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2012-2013|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 45|| 0|| 3|| 3|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Blues Espoo || Liiga|| 60|| 1|| 4|| 5|| 42|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2014-2015 || Blues Espoo || Liiga || 50 || 0 || 4 || 4 || 48 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan=2|2015-2016 || Blues Espoo || Liiga || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || - 
|-
| TPS Turku || Liiga || 47 || 1 || 0 || 1 || 40 || 8 || 0 || 0 || 0 || 10

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en mars 1982
Naissance à Kajaani
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du JYP Jyväskylä
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Gagnant du trophée Matti-Keinonen